Bruno Jaffré, humanitaire et biographe français ;
 François Jaffré ( - ), sixième des derniers poilus français ;
 Jean Jaffré ( - ), personnalité politique française ;
 Job Jaffré ( - ), né Joseph-Marie Jaffré, journaliste français et nationaliste breton ;
 Jérôme Jaffré ( - ), politologue français ;
 Philippe Jaffré ( - ), haut fonctionnaire et homme d'affaires français.

Patronyme breton